La Línea 621 es una línea de colectivos del Partido de La Matanza ,siendo prestado el servicio por Transporte Ideal San Justo S.A..El servicio cuenta con SUBE

Recorridos
 Ramos Mejía – Ruta 3 Km. 38 - Barrio Esperanza 
 Ramos Mejía – Ruta 3 Km. 28 - González Catán por Talita 
 Ramos Mejía – Ruta 1001 por Km. 28
 Ramos Mejía – Ruta 1001 por Da Vinci 
 Ramos Mejía – Ruta 3 Km. 24 - Rafael Castillo por Carlos Casares
 Ramos Mejía - Ciudad Evita
 Mercado Central - Ruta 3 Km. 39 por La Foresta por El Cuervo
 Mercado Central - Ruta 3 Km. 39 por La Foresta por Hospital Balestrini
 Laferrere - Ruta 3 Km. 38 - Barrio Esperanza 
 Laferrere - Ruta 1001 por Km. 28
 Laferrere - Ruta 1001 por Da Vinci 
 Ruta 3 Km. 29 - Torito - Talita - Ruta 1001
 ''Ruta 3 Km. 29 - Barrio Santa Cecilia por Monasterio

Referencias
recorridos

621
Líneas de colectivo del partido de La Matanza